Calver kan syfta på följande platser:

Filippinerna 

 Claver (kommunhuvudort), Caraga, Province of Surigao del Norte,

Storbritannien 

 Calver, Derbyshire, ort i England, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar